O termo Agent Orange poderá ser:

 Em português, Agente laranja, um herbicida e desfolhante empregado na Guerra do Vietnã
 Agent Orange (filme), filme distribuido pela Amazon Theatre
 Agent Orange (DC Comics) um personagem da DC Comics

Na 'música:
 Agent Orange (banda), uma banda de rock da Califórnia
 Agent Orange (álbum), um álbum e uma música da banda alemã de thrash metal Sodom
 "Agent Orange", o nome de uma música do grupo Depeche Mode, baseado no herbicida
 "Agent Orange", o nome de uma música de Cage, basead no filme A Laranja Mecânica
 "Agent Orange", o nome de uma música do grupo Slapshock
 "Agent Orange", o nome de uma música composta por Tori Amos no álbum Boys for Pele
 "Agent Orange", o nome de uma música do rapper [[Pharoahe 
Monch]]
 "Agent Orange", o nome de uma música da banda de Trash Metal Sodom

Desambiguação